August Potthast (18241898), médiéviste allemand,
 Edward Henry Potthast (1857-1927), peintre américain,
 Dan Potthast, chanteur de ska du groupe ,
Hedwig Potthast (1912-1994), secrétaire et maîtresse du Reichsführer-SS Heinrich Himmler.

Patronyme bas allemand